Alexandre-François Desportes (1661-1743) – pittore francese
 Claude-François Desportes (1693-1774) – pittore francese
 Émile Desportes (1878-1944) – compositore e direttore d'orchestra francese
 Félix Desportes (1763-1849) – politico francese
 Gérard Desportes (1957) – scrittore e giornalista francese
 Philippe Desportes (1546-1606) – poeta francese